signifie Ouvre tes yeux et peut désigner :

Cinéma 

 , titre anglais dOuvre les yeux (), film espagnol d'Alejandro Amenábar sorti en 1997 ;
 , film américain de  sorti en 2008.

 Musique 

 Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en 1988 ;
 , album de  sorti le .

 Chanson 

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Guano Apes présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

 Autres 

 ''''', magazine américain destiné à la population latino.

Voir aussi